Lina Sandell – poetessa svedese
 Lina Sandell – attrice svedese
 Marcus Sandell – ex sciatore alpino finlandese
 Nils-Åke Sandell – calciatore svedese
 Patrik Sandell – pilota di rally svedese
 Victoria Sandell Svensson – ex calciatrice svedese